22. Mistrzostwa Świata w Biathlonie mężczyzn odbyły się w dniach 18–23 lutego 1986 w stolicy Norwegii, Oslo.

3. Mistrzostwa Świata w Biathlonie kobiet odbyły się w dniach 13–16 lutego 1986 w szwedzkim Falun.

Mężczyźni

Sprint

Bieg indywidualny

Sztafeta

Kobiety

Sprint

Bieg indywidualny

Sztafeta

Klasyfikacja medalowa

Linki zewnętrzne 
 skisport365.com: WSC 1986 20 km Individual 
 skisport365.com: WSC 1986 10 km Sprint 
 skisport365.com: WSC 1986 4x7.5 km Relay 
 skisport365.com: WSC 1986 10 km Individual 
 skisport365.com: WSC 1986 5 km Sprint 
 skisport365.com: WSC 1986 3x5 km Relay

Uwagi 

Mistrzostwa świata w biathlonie
1986 w sportach zimowych
1986 w Norwegii
1986 w Szwecji
Biathlon w Norwegii
Biathlon w Szwecji
Sport w Oslo
Sport w Falun